La Coppa Italia 2009-2010 di hockey su ghiaccio è la 14ª edizione del trofeo.

Al tabellone principale accedono 16 squadre: le 9 di serie A e 7 delle 8 squadre di serie A2.

Prima della rinuncia alla serie A2 dell'HC Varese, quando anche la serie A2 aveva 9 iscritti, si era deciso che, per determinare le due società escluse, si sarebbe svolto un torneo di qualificazione fra le ultime tre classificate della regular season 2008-2009 della serie A2 (Milano, Varese e Torino) e la squadra neoiscritta alla serie A2 (Merano).

Col ritiro dei bosini, il turno di qualificazione è stato annullato, e dalla competizione è stato escluso l'HC Merano.

Squadre partecipanti

Serie A

Serie A2

Tabellone

Ottavi di finale

Quarti di finale

Final Four
Le quattro squadre qualificate alla Final Four si sono incontrate il 30 e 31 gennaio 2010 al Palaonda di Bolzano.

Semifinali

Finale

 Il Ritten Sport vince la sua prima Coppa Italia, secondo trofeo nella sua storia dopo la Supercoppa italiana vinta nel precedente mese di settembre.

Note

Collegamenti esterni

2010
Hockey su ghiaccio nel 2009
Hockey su ghiaccio nel 2010